Deceit signifie en anglais « duperie », « tromperie » ou « supercherie ».

Le mot peut désigner :
Deceit, un album de This Heat sorti en 1981.
Deceit, un jeu vidéo sorti en 2017.